Valentin Chauvin (ur. 30 grudnia 1995) – francuski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Valentin Chauvin pojawił się 3 grudnia 2011 roku w Bessans, gdzie w zawodach juniorskich zajął 35. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2013 roku wystąpił na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, gdzie jego najlepszym wynikiem było ósme miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Rok później wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, gdzie wspólnie z kolegami z reprezentacji wywalczył srebrny medal w sztafecie. Na tej samej imprezie był też między innymi siódmy na dystansie 10 km stylem klasycznym. W 2015 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty, gdzie ponownie zdobył srebro w sztafecie, a indywidualnie był siódmy w sprincie stylem klasycznym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 16 stycznia 2016 roku w Planicy, zajmując 27. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. Dzień później, w parze z Richardem Jouve, zajął trzecie miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną. Nie startował na mistrzostwach świata ani igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Jak dotąd Chauvin nie stanął na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995